Flatey (Breiðafjörður), een IJslands eiland
Flatey (Skjálfandi), een IJslands eiland